Josephine Joseffy, auch Josefine Josephi (13. Februar 1870 in Wien, Österreich-Ungarn – nach 1926) war eine österreichische Schauspielerin sowohl beim Theater als auch beim Stummfilm.

Leben 
Nachdem sie sich, kaum 16 Jahre alt, der Bühne zugewendet und ihre schauspielerische Tätigkeit in Teschen begonnen hatte, wurde sie 1889 bei der Gründung des Deutschen Volkstheaters engagiert. Sie wirkte dort im jugendlichen Fach als auch in dem der ernsten Mütter, in welchem sie manch wirkungsvolle Leistung bot. So seien ihre Rollen „Die alte Frau Rosenhagen“, „Weschkalene“ in „Johannisfeuer“, „Die arme Frau“ in „Gefallene Engel“, „Frau Kutschenreiter“ in „Blitzmädel“, „Crescenz“ im „Meineidbauer“, „Köchin“ in „Der Spatz“ etc. erwähnt. Joseffy, welche auch die kleinste Rolle korrekt spielte, war eine sehr verwendbare Darstellerin und es gelangen ihr Mütter ebenso wie resche Dienstmädchen, Salondamen wie fesche Bauerndirndl.

Ihr Lebensweg nach 1902 ist relativ unbekannt. Sie tauchte wieder 1914 in verschiedenen österreichischen Stummfilmen auf, hauptsächlich unter Jakob Fleck und Luise Kolm. Sie verstarb nach 1926.

Filmografie 
 1914: Frau Gertrud Namenlos
 1916: Mit Gott für Kaiser und Reich
 1917: Der Verschwender
 1917: Der Schandfleck
 1918: Tiefland
 1920: Verschneit
 1920: Wie Satan starb
 1920: Lasset die Kleinen zu mir kommen
 1920: …die da sterben, wenn sie lieben…
 1926: Der Meineidbauer

Literatur 
 Ludwig Eisenberg: Großes biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert. Verlag von Paul List, Leipzig 1903, S. 484 ().

Weblinks 
 
 
 

Theaterschauspieler
Stummfilmschauspieler
Person (Cisleithanien)
Österreicher
Geboren 1870
Gestorben im 20. Jahrhundert
Frau